Orsilochos (, latinisiert Orsilochus), manchmal auch Ortilochos (griechisch ) steht für:

in der griechischen Mythologie:
 Orsilochos (Sohn des Alpheios) (auch Ortilochos), König von Pherai
 Orsilochos (Sohn des Diokles) (auch Ortilochos), Enkel des Orsilochos, dem Sohn des Alpheios
 Orsilochos (Trojaner), Kämpfer im Trojanischen Krieg
 Orsilochos (Argiver), Erfinder des Viergespanns
 Orsilochos (Sohn des Idomeneus), den Odysseus in einer seiner Lügengeschichten vorgibt, erschlagen zu haben.

in der römischen Mythologie:
 Orsilochus (Gefährte des Aeneas), wird von Camilla getötet

Siehe auch:
 (5284) Orsilocus